Ря́бчик:
 Рябчики () — род птиц семейства фазановых.
 Рябчик () — род многолетних травянистых растений семейства Лилейные.
 Рябчик () — вид морских рыб семейства губановых.
 Рябчик — одно из уральских названий еврейского камня (письменного гранита).